Albada (planta), espècie de la família de les fabàcies 
 Cant d'albades
 Albada o ortus, moment del dia en què surt el Sol per l'horitzó
 Albada, femení d'albat, criatura morta abans d'arribar a tenir ús de raó, per la qual cosa es creia que no tenia la marca del pecat original.